El término Hungría puede referirse a:

 Hungría, país de Europa.
 Hungría, álbum de Gepe de 2007.

Hungría también puede referirse a:

Gran Principado de Hungría (895-1000);
Reino de Hungría (1000-1918, 1920-1946);
Reino de Hungría (medieval) (1000-1526);
Reino de Hungría (1000-1301);
Reino de Hungría (1301-1526);
Reino de Hungría (1526-1867);
Reino de Hungría (1867-1918);
Reino de Hungría (1920-1946);
República Popular de Hungría (1918-1919);
República Popular de Hungría (1949-1990).